Single European Sky of Ongedeeld Europees Luchtruim, een project van de Europese Commissie om van het Europese luchtruim een geheel te maken
 Sociaal-economische status
 SES Langenboom, een Nederlandse amateurvoetbalvereniging uit Langenboom
 Stedelijke Ecologische Structuur (SES)
 Ses (film), een Turkse horrorfilm uit 2010 onder regie van Ümit Ünal, internationaal ook uitgebracht als The Voice
 SES S.A. - Société Européenne des Satellites, een Europese satelliet operator gevestigd in Luxemburg
SES Astra, commerciële satellietexploitant, en onderdeel van SES S.A.
 

Wikipedia:Doorverwijspagina